Watt steht für:
 Watt (Küste), der Küstenbereich, der bei Ebbe trocken fällt 
 Watt (Bodentyp), ein Bodentyp der Wattflächen
 Watt (Einheit), die physikalische Einheit der Leistung
 Watt (Mondkrater), ein Mondkrater
 Watt (Schiff), ein elektrisch angetriebenes Schiff
 Watt (Sussex), ein Unterkönig in Sussex, England
 ein ehemaliges schweizerisches Energieversorgungsunternehmen, siehe Elektrowatt
 Watt Deutschland, ein deutsches Energieversorgungsunternehmen
 Watt Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Watt (Familienname), hier zu Personen die den Familiennamen Watt tragen

Watt bezeichnet folgende Orte:
 Watt (Hoßkirch), Ortsteil der Gemeinde Hoßkirch, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Watt (Schloss), Schloss bei Mörschwil, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Watt (Texas), Stadt in Texas
 Watt (Wangen im Allgäu), Ortsteil der Gemeinde Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Watt ZH, Ortschaft der Gemeinde Regensdorf im Kanton Zürich, Schweiz

WATT steht als Abkürzung für:
 den ICAO-Code des Flughafens Kupang

Sonstiges:
 (5961) Watt, Asteroid des Hauptgürtels
 Watt Bay, Bucht an der Georg-V.-Küste, Antarktika
 Watt Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Watt, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Wattenmeer (Nordsee)

WATT